Le elezioni parlamentari in Tunisia del 2019 si sono tenute il 6 ottobre per il rinnovo dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo.

Risultati 

I 14 seggi attribuiti ad altre liste sono cosi ripartiti: 1 a Corrente dell'Amore, 1 a Partito Socialista Desturiano, 1 a Partito della Voce degli Agricoltori, 11 a Indipendenti.

Risultati per circoscrizione
Risultati secondo l'ordine di pubblicazione

Altri progetti

Collegamenti esterni

2019
Tunisia